Дылево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дылево — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Дылёво — деревня в Родниковском районе Ивановской области.